Gerede (district), een district van de Turkse provincie Bolu
Gerede (stad), de hoofdplaats van het district